Сингх, Дхарам:* Сингх, Дхарам (1919—2001) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1952 года.
 Сингх, Дхарам (род. 1937) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.